
Termin -{R38}- ima više značenja.

 R-ознаке|R-oznake, R38: Iritantno za kožu
 R38 put (Južna Afrika), autoput